21-й выпуск  Тур Даун Андер — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка проходила с 15 по 20 января 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019 (категория 2.UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура и одна национальная команде. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли все 133 гонщика

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале июля 2017 года. Он состоял из шести этапов, проходящих в районе Аделаиды, Южная Австралия.

Первый этап стартовал Порт-Аделаиде, где начинался первый выпуск Тура Даун Андер в 1999 году. Пятый этап заканчивается двумя подъёмами на холм Уиллунга, который был решающим в предыдущих выпусках гонки. Заключительный этап представлял собой критериум вокруг центра Аделаиды.

После второго этапа было объявлено, что третий этап будет сокращён из-за прогнозируемых высоких температур. Два из трёх финишных кругов вокруг Виктор-Харбор были убраны из маршрута, что сократило этап до 120,5 км (75 миль).

Ход гонки

Этап 1 
Ещё до старта было принято решение сократить первый этап на 3,4 километра в связи с жарой и сильным ветром.
Уже на первых километрах образовался отрыв, в котором оказались четыре гонщика – Майкл Сторер (), Артём Захаров (), Патрик Бевин () и Джейсон Ли (UniSA – Australia). Максимальное преимущество отрыва составляло 4:15.
Артём Захаров вернулся в пелотон ещё на первой половине этапа. Он поборолся за максимальные очки в горной классификации, но Джейсон Ли сумел его опередить.
В дальнейшем Майкл Сторер и Патрик Бевин набрали на промежуточных финишах по пять бонусных секунд, а потом вместе с Ли тоже приняли решение не упорствовать и дождаться пелотон.
Финишный спринт получился хаотичным. Немец Максимилиан Вальшайд () решился на затяжное ускорение, но против встречного ветра удержать хорошую скорость до финишной черты у него не получилось. Элиа Вивиани () удалось прорваться вперёд и уверенно обойти Вальшайда.

Этап 2 
Второй этап был сокращён из-за жары на 26,9 километров и его общая протяжённость составила всего 122,1 километра.
Сразу после старта вперёд уехали три гонщика – Артём Захаров (), Хайме Кастрильо () и Джейсон Ли (UniSA – Australia). Максимальное преимущество группы лидеров находилось на уровне 3:30.
Гонщики в отрыве активно боролись за очки и бонусные секунды. Максимальные очки получили Джейсон Ли и Артём Захаров, уехавшие вперёд второй день подряд. Ли был первым на горной вершине, а Захаров оба раз был лучшим на промежуточных финишах. После розыгрыша очков гонщики потеряли всякий интерес к совместной работе и ещё за 50 километров до завершения этапа вернулись в группу.
Ситуацию в гонке немного оживил Маттье Ладанью (), решившийся на атаку примерно за 40 километров до финиша. Француз быстро набрал двухминутное преимущество. Однако долго удержать его не смог и разрыв сократился до одной минуты. Пелотон не торопился догонять Ладанью. Окончательно нейтрализовали его только за три километра до финиша.
На заключительном километре в середине группы произошёл достаточно крупный завал.
Борьбу за позицию выиграли гонщики , но умудрились потерять своего лидера Дэрила Импи. Из-за спин австралийской команды затяжной спринт выдал Луис Леон Санчес (), но его догнали на последних метрах дистанции. Новозеландец Патрик Бевин () одержал уверенную и очень неожиданную победу.

Этап 3 
146-километровый холмистый этап с финишем в Ерайдле стал первым, который организаторы не стали сокращать из-за тяжёлых погодных условий.
Старт получился быстрым, поскольку два промежуточных финиша были расположены на первых 20 километрах.
На первом промежуточном финише лучшим оказался Элиа Вивиани ().
Ещё до розыгрыша второго промежуточного финиша сформировался отрыв дня, в котором было семь гонщиков: Альберто Беттиоль, Джеймс Уилан (оба – ), Николас Дламини (), Нико Денц (), Мануеле Боаро (), Лео Венсан (), Элиа Вивиани () и Майкл Поттер (UniSA – Australia).
Попав в отрыв, Вивиани взял максимальные очки и на втором промежуточном спринте. Вслед за этим Мануеле Боаро получил очки за первое место на горной премии.
Максимальный разрыв отрыва по ходу дня составлял 3.15. Большую часть дня беглецов преследовали гонщики , работавшие на лидера общего зачёта Патрика Бевина.
На тяжёлом холмистом круге разрыв постепенно сокращался, а в пелотоне и отрыве оставалось всё меньше и меньше гонщиков. Примерно за 27 километров до финиша (два круга) ситуацию под свой контроль взяли представители . В этот момент в отрыве продолжали удерживаться только два гонщика EF Education First Pro Team – Беттиоль и Уилан. Их преимущество находилось в районе 50 секунд.
За 20 километров до конца впереди остался один Беттиоль, а на первые позиции в основном формировании вышла . Благодаря усилиям австралийской дружины Беттиоля нейтрализовали, когда до пересечения финишной черты оставалось около 13 километров.
На последнем круге было несколько атак на холмистых участках, особенно старались Кенни Эллисонд (Team Sky) и Майкл Вудс (EF Education First Pro Team), но их усилия ни к чему не привели. Всё закончилось массовым спринтом из группы, в которой осталось около 50 гонщиков.
Затяжной спурт выдал Дэрил Импи (Mitchelton – Scott), но большой просвет получить гонщику из ЮАР не удалось. Петер Саган () уверенно вышел у него с колеса и одержал победу.

Этап 4 
129-километровый этап начался с образования отрыва, в котором было шесть гонщиков: Томас де Гендт (), Херман Пернстайнер (), Бенуа Косфруа (), Майлз Скотсон (), Яша Зюттерлин () и Николас Уайт (UniSA – Australia).
В этот раз беглецам дали набрать достаточно большое преимущество, в какой-то момент они выигрывали 4.50. Первый промежуточный финиш в отрыве забрал Николас Уайт, второй же достался Томасу де Гендту.
За 16 километров до финиша, когда разрыв сократился до 50 секунд, мощное ускорение в лидирующей группе выдал Майлз Скотсон, удержаться за ним смогли только Херман Пернстайнер и Яша Зюттерлин. Штурм предфинишного подъёма они начали с преимуществом примерно в 30 секунд.
На подъёме более сильный горовосходитель Пернстайнер оторвался сначала от Зюттерлина, а потом и от Скотсона, но сзади всех их уже накатывала основная группа. Ещё до начала самой крутой части подъёма весь отрыв удалось накатить.
Ближе к вершине подъёма образовалась элитная группа из четырёх гонщиков: Ричи Порт (), Майкл Вудс (), Джордж Беннетт () и Ваут Пулс ().
На вершине холма Порт, Вудс, Беннетт и Пулс выигрывали у основной группы примерно 10 секунд. Между двумя формированиями удерживался Крис Хэмилтон (). Максимальные горные очки получил Джордж Беннетт.
Во время спуска вторая группа начала подтягиваться к лидерам, окончательно нейтрализовали первую четвёрку за два километра до финиша. Во время спринтерской развязки Луис Леон Санчес () оказался на первой позиции слишком рано. За первое место поборолись Патрик Бевин () и Дэрил Импи (), с небольшим преимуществом первым финишировал южноафриканец Импи, прошлогодний победитель общего зачёта.

Этап 5 
Сразу после старта в Гленелге, вперёд рванули Джейсон Ли и Эйдан Туви (оба – UniSA – Australia), а вскоре к ним присоединился Клеман Шеврье (). Тройке лидеров достаточно быстро позволили набрать преимущество в 3.20, но потом в голове пелотона появилась , начавшая стремительно сокращать разрыв. Джейсон Ли успел собрать максимальные горные очки на категорийном подъёме, однако уже к 45-м километру его тройку вернули в пелотон.
Лидирующие в общем зачёте Патрик Бевин (CCC Team) и Дэрил Импи (Mitchelton – Scott) получили возможность увеличить своё преимущество на двух промежуточных финишах, следовавших друг за другом. Бевин и Импи по разу взяли максимальные три секунд и ещё по разу получили две секунды за второе место. Оба гонщики заработали по пять бонусных секунд.
Сразу после этого образовался новый отрыв, в котором на сей раз оказалось всего два гонщика – всё тот же Эйден Туви и француз Маттье Ладанью (). Двум лидерам дали набрать запас в три с половиной минуты, однако догнали их достаточно рано, за 35 километров до завершения этапа.
Первым попытку развалить группу предприняли представители , чуть позже этим занимались  и , но все попытки были безудачны. За 15 километров до финиша темп основной группы упал и отставшие получили возможность вернуться в пелотон.
Спокойствие в гонке нарушил завал, произошедший за 10 километров до финиша. В числе упавших оказался Патрик Бевин, получивший достаточно серьёзные повреждения. Новозеландец долго поднимался и оказался отброшен достаточно далеко. Пелотон немного сбросил темп, решив не пользоваться проблемами лидера общего зачёта. С помощью своих оруженосцев из  и благодаря достаточно длительному сидению за «техничками», Бевина сумел вернуться в пелотон.
Разгоняющие  чётко сработали на Элию Вивиани, но у лидера команды не оказалось достаточно сил для мощного финишного рывка. Калеб Юэн () навязал силовую борьбу молодому Йесперу Филипсену () и занял позицию на колесе Петера Сагана (), а сам Саган расположился вслед за Вивиани.
Юэн начал спринтовать первым и оказался впереди Сагана с Вивиани. На последних метрах его постарался обойти Филипсен, но сделать это молодому бельгийцу так и не удалось. Юэн – первый.
Через 20 минут после завершения этапа стала известно, что жюри гонки приняло решение дисквалифицировать Юэна и релегировать на последнее место в группе, его действия на последнем этапе посчитали слишком агрессивными. В итоге первой место на этапе досталось Йесперу Филипсену из ().

Этап 6 
Лидер общего зачёта Патрик Бевин () сумел избежать переломов в полученном завале и вышел на старт последнего этапа. Новозеландец попытался защитить своё лидерство, но было заметно, что ехать с травмами ему тяжело.
На первых километрах образовался отрыв из шести гонщиков: Лукас Пестлбергер (), Томас де Гендт (), Гедиминас Багдонас (), Данни ван Поппель (), Яша Зюттерлин () и Николас Уайт (UniSA – Australia). Их максимальное преимущество достаточно долгое время находилось на уровне 3:30.
Беглецы получили возможность спокойно разыграть бонусные очки на промежуточных финишах, правда соперничать на них со спринтером Данни ван Поппелем было практически невозможно, он забрал их себе в обоих случаях.
Ближе к первому прохождению холма Уиллунга темпа пелотон сильно увеличился, у подножья горы разрыв сократился до 1.20. Уже на первых метрах подъёма от пелотона начал отставать травмированный лидер общего зачёта Патрик Бевин, а в лидирующей группе всех сбросили Данни ван Поппель и Николас Уайт.
Ближе к вершине Уайт остался один, от основной группы к этому моменту немного отъехали Кенни Элиссонд и Ваут Пулс (оба – ). На макушке дуэт гонщиков Team Sky успел проехать измотанного Уайт, Элиссонд получил максимальное количество горных очков.
После первого прохождения Уиллунги Эллисонд и Пулс решили подождать пелотон. Определённым затишьем решили воспользоваться Эктор Карретеро ({{ct}MOV|2019}}), Даниэль Осс () и Томаш Марчински (). Атаковали они поодиночке, однако вскоре объединились в одну общую группу. Максимальный перевес трио достигал 20 секунд и было ясно, что шансов на победу у них нет. Вернули в пелотон этих гонщиков за семь километров до финиша.
Представители Team Sky были очень активны и во время заключительного восхождения на Уиллунгу. Примерно за два километра до финиша темп основной группы немного упал, в этот момент вперёд вновь уехал миниатюрный Эллисонд. Примерно за через 400 метров к нему присоединился Пулс, француз сразу же начал работать на лидера команды.
Когда до финиша оставалось чуть больше километра, в основной группе активизировался Ричи Порт (). На первую его атаку сумели ответить Майкл Вудс (EF Education First Pro Team), Крис Хэмилтон () и Джордж Беннетт (), но ответа на второе его ускорение ни у кого не нашлось. За километр до вершины Порт остался впереди с Пулсом.
Виртуальный лидер общего зачёта Дэрил Импи () проходил подъём в своём темпе, и эта тактика оказалась для него идеальной. Импи проехал Вудса, Беннетта, Хэмилтона и ближе к финишу вышел на третье место.
Ричи Порт одержал победу на Уиллунге шестой раз подряд.

Лидеры классификаций 
На Туре Даун Андер 2019 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путём суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался оранжевой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трёх местах на всех этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье и промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носил зелёную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Белая майка в синий горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъёмов в числе первых. Каждому подъёму на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая или вторая . Чем выше категория подъёма, тем больше очков на нём разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. 

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 24-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Даун Андер 2018 на FirstCycling